Boljevac est un toponyme qui peut désigner :
Boljevac, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Zaječar ;
Boljevac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.